En Pologne, Lisowo désigne : 
 dans la voïvodie de Podlachie :
 Lisowo (Podlachie), une localité,
 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale: 
 Lisowo, une localité du powiat de Gryfice,
 Lisowo, une localité du powiat de Koszalin.